Кировский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в Белоруссии и России.

Кировский сельский совет () — название упразднённых административно-территориальных единиц на Украине.

Белоруссия 

 Кировский сельсовет — в Жлобинском районе Гомельской области.
 Кировский сельсовет — в Наровлянском районе Гомельской области.
 Кировский сельсовет — в Слуцком районе Минской области.
 Кировский сельсовет — упразднённый в Глусском районе Могилёвской области.

Россия

Существующие 

 Кировский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Кировский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Кировский сельсовет — в Смоленском районе Алтайского края.
 Кировский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Кировский сельсовет — в Мишкинском районе Курганской области.
 Кировский сельсовет — в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Кировский сельсовет — в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Кировский сельсовет — в Сердобском районе Пензенской области.
 Кировский сельсовет — в Алтайском районе Хакасии.

Упразднённые 
 Кировский сельсовет — в Кугарчинском районе Башкортостана (до 2008).
 Кировский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (1979—1994).
 Кировский сельсовет — в Солнечногорском (1954—1957, 1960—1994) и Химкинском (1957—1960) районах Московской области.
 Кировский сельсовет — в Труновском районе Ставропольского края.

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Винницкая область 
 Кировский сельский совет — в Калиновском районе.
 Кировский сельский совет — в Немировском районе.

Днепропетровская область 
 Кировский сельский совет — в Криворожском районе.
 Кировский сельский совет — в Никопольском районе.

Донецкая область 
 Кировский сельский совет — в Волновахском районе.

Запорожская область 
 Кировский сельский совет — в Вольнянском районе.
 Кировский сельский совет — в Ореховском районе.
 Кировский сельский совет — в Токмакском районе.

Киевская область 
 Кировский сельский совет — в Бориспольском районе.

Кировоградская область 
 Кировский сельский совет — в Долинском районе.
 Кировский сельский совет — в Маловисковском районе.

Николаевская область 
 Кировский сельский совет — в Николаевском районе.

Одесская область 
 Кировский сельский совет — в Великомихайловском районе.
 Кировский сельский совет — в Коминтерновском районе.
 Кировский сельский совет — прежнее название Калантаевского сельского совета в Раздельнянском районе.

Полтавская область 
 Кировский сельский совет — в Кобелякском районе.
 Кировский сельский совет — в Полтавском районе.

Харьковская область 
 Кировский сельский совет — в Близнюковском районе.

Херсонская область 
 Кировский сельский совет — в Бериславском районе.

Черкасская область 
 Кировский сельский совет — в Корсунь-Шевченковском районе.

Черниговская область 
 Кировский сельский совет — в Новгород-Северском районе.

Крым 

Упразднены в 2014 году с переходом Крыма под юрисдикцию Российской Федерации, на их месте образованы сельские поселения.

 Кировский сельский совет — в Ленинском районе.
 Кировский сельский совет — в Черноморском районе.

См. также